«Корити́ба» (, буква О в первом слоге обусловлена реформой орфографии, после которой название города поменялось на Curitiba, а название клуба решили не менять) — бразильский футбольный клуб из города Куритиба, штат Парана. Клуб является одним из трёх грандов своего штата (наряду с «Атлетико Паранаэнсе» и «Параной»).

История 
12 октября 1909 года члены германского сообщества города основали «Coritibano Football Club». 21 апреля 1910 года название сменили на современное. В первые годы существования клуба за футбольную команду выступали только немцы.

В 1916 году клуб впервые стал чемпионом штата и на данный момент является рекордсменом по количеству чемпионских титулов. С 1920-х годов началось противостояние с командой «Атлетико Паранаэнсе», известное как АтлеТиба.

В 1985 году «Коритиба» стала чемпионом Бразилии, установив уникальнейший рекорд в истории мирового футбола. Из-за сложной структуры проведения чемпионата, после финала выяснилось, что чемпионом команда стала, имея отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (25-27). В финале была переиграна команда «Бангу».

В последние годы «Коритиба» являлась участником бразильской Серии B. В 2007 году команда выиграла Серию B и квалифицировалась в Серию А на следующий год.

Достижения 
  Чемпионат штата Парана (39): 1916, 1927, 1931, 1933, 1935, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1969, 1971—1976, 1978, 1979, 1986, 1989, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2022
  Чемпионы Бразилии (1): 1985
  Чемпион бразильской Серии B (2): 2007, 2010

Статистика выступлений с 2001 года

Знаменитости

Знаменитые игроки 
  Фриц Эссенфелдер — автор первого гола и один из основателей клуба
  Рейналдо Фелизбино (Лела)
  Рафаэл Каммарота
  Аролдо Феато
  Хамилтон Герра (Милтиньо)
  Жаиро — рекордсмен клуба, 440 матчей (1971—1977, 1984—1987)
  Манга
  Бешинья
  Вандерлей
  Эрмес
  Крюгер
  Дирсеу
  Алекс
  Аладин
  Дуилио Диас — лучший бомбардир, 202 гола (1954—1964)
  Идалго
  Пашекиньо
  Сеара
  Педро Кен
  Лиедсон
  Линкольн
  Дейвид
  Эмерсон Силва
  Араду, Клебер

Знаменитые тренеры 
  Юстрич (1974)
  Эмерсон Леао (1988—1989)
  Пауло Сезар Карпежиани (1989, 1995, 2016—2017)
  Абел Брага (1999)
  Иво Вортман (2000—2001, 2001, 2009)
  Рикардо Гомес (2001)
  Жоэл Сантана (2002)
  Доривал Жуниор (2008)
  Марсело Оливейра (2011—2012, 2017)
  Жоржиньо (2019, 2020)

Символы

Форма 
 Основная форма команды: белые футболки с двумя горизонтальными зелёными полосами на груди, чёрные трусы и белые гетры.
 Запасная форма: зелёные футболки с узкими вертикальными полосками, белые трусы, зелёные гетры.

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 COXAnautas — портал болельщиков клуба с 1996 года